Denise Filiatrault (Montréal,  - ), comédienne, metteur en scène, directrice de théâtre, scénariste et réalisatrice québécoise ;
Jean Filiatrault (Montréal, 1919-1982), romancier québécois ;
Jean-Michel Filiatrault (né le ), joueur de hockey québécois.

Homonymie de patronyme